RN1 oder RN 1 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 1 in Frankreich
 Route nationale 1 (Madagaskar)
 RN1 (Dschibuti)
 RN1 (Benin)
 RN1 (Mali) 
 RN1, siehe N1 (Niger)
 Ruta 1 (Chile)